А́длер ( — орёл) — топоним, а также фамилия немецкого и еврейского происхождения.

 Адлер — курорт на Черноморском побережье Кавказа, административный центр Адлерского района города Сочи.
 Адлер — станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Адлер — мыс на Черноморском побережье Кавказа.

Персоналии 
 Адлер — еврейская актёрская семья.

А 
 Адлер, Август (1863—1923) — австрийский и чешский математик, геометр, астроном и геодезист, педагог.
 Адлер, Агнес (1865—1935) — датская пианистка.
 Адлер, Александр (род. 1950) — французский историк, журналист и эксперт по геополитике стран бывшего СССР.
 Адлер, Александра (1901—2001) — австрийский и американский психиатр, невролог.
 Адлер, Альфред (1870—1937) — австрийский психолог и психоаналитик.
 Адлер, Анна Александровна (1856—1924) — просветительница, книгоиздатель, редактор и педагог, впервые в России выпускавшая книги для слепых по системе Брайля.

Б 
 Адлер, Бадди (1909—1960) — американский кинопродюсер и бывший глава производства студии 20th Century Fox.

В 
 Адлер, Валентина Альфредовна (1898—1942) — деятельница Коммунистической партии Австрии, публицист.
 Адлер, Виктор (1852—1918) — один из лидеров австрийской социал-демократии.
 Адлер, Виктор Вольфович (род. 1947) — американский, ранее советский и российский шахматист.

Г 
 Адлер, Ганс Гюнтер (1910—1988) — немецкоязычный чехословацкий  писатель и поэт еврейского происхождения, узник нацистских концлагерей.
 Адлер, Гвидо (1855—1941) — музыкальный критик и педагог.
 Адлер, Георг (1863—1906) — немецкий экономист и педагог.
  (1839—1911) — главный раввин еврейских общин Великобритании.
 Адлер, Герман Бертольдович (1899—1990) — американский дирижёр и педагог.
 Адлер, Гилберт (род. 1946) — американский кинопродюсер, сценарист и режиссёр.

Д — Ж 
 Адлер, Данкмар (1844—1900) — американский архитектор.
 Адлер, Джей (1896—1978) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Адлер, Джек (1917—2011) — американский художник обложек комиксов и колорист компании DC Comics.
 Адлер, Джоанна (род. 1964) — американская актриса.
 Адлер, Жюль (1865—1952) — французский художник.

Е 
 Адлер, Евгений Георгиевич (1914—2004) — советский авиаконструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Адлер, Елена (1849—1923) — немецкая писательница.
 Адлер, Ефим Самуилович (род. 1937) — советский и российский композитор, автор симфонических произведений и произведений для детей.

И, Й 
 Адлер, Исраэль Иехуда (1870—1948) — палестинский еврейский педагог, общественный деятель, переводчик, издатель.
  (род. 1965) — немецкий футболист.

К 
 Адлер, Карл (1720—1761) — шведский ботаник и врач, военный хирург.
 Адлер, Карл-Хайнц (1927—2018) — немецкий скульптор и художник-концептуалист.
 Адлер, Кароль (1910—1944) — словацкий антифашист и партизан еврейского происхождения.
 Адлер, Кларенс (1886—1969) — американский пианист и музыкальный педагог, отец Ричарда Адлера.
 Адлер, Крис (род. 1972) — американский барабанщик, известный как член группы Lamb of God.
  (1907—1977) — австрийский пианист и дирижёр, главный дирижёр театра «Метрополитен-опера» (1951—1973).
  (1905—1988) — австрийский дирижёр, художественный руководитель Оперы Сан-Франциско (1953—1981).

Л 
 Адлер, Ларри (1914—2001) — американский и английский музыкант-виртуоз.
 Адлер, Лу (род. 1933) — американский музыкальный менеджер, продюсер.

М 
 Адлер, Майк (род. 1978) — немецкий актёр и рэпер.
 Адлер, Макс (1873—1937) — австрийский философ и социолог, педагог.
 Адлер, Марк (род. 1959) — американский программист и учёный, автор adler-32, соавтор zlib и активный исследователь космоса.
 Адлер, Маргарет (1896—1990) — австрийская пловчиха и прыгунья в воду, еврейка по национальности, призёр Олимпийских игр.
 Адлер, Мортимер (1902—2001) — американский философ, педагог.

Н 
 Адлер, Натан (1741—1800) — крупный раввин и каббалист, один из лидеров ортодоксального иудаизма в Германии.

О 
 Адлер, Отто Рудольфович (род. 1934) — комбайнёр совхоза «Кзыл-Агашский» Аксуского района Алма-Атинской области, Герой Социалистического Труда.

Р 
 Адлер, Раиса Тимофеевна (1872—1962) — русская и австрийская деятельница феминизма, троцкистка.
 Адлер, Рене (род. 1985) — немецкий футболист, вратарь.
 Адлер, Ричард (1921—2012) — американский композитор.
 Адлер, Роберт (1913—2007) — австрийско-американский изобретатель, автор ультразвукового ПДУ для телевизора.

С 
 Адлер, Сайрус (1863—1940) — еврейский религиозный деятель, учёный и педагог.
 Адлер, Сара:
 Адлер, Сара (1858—1953) — американская актриса.
 Адлер, Сара (род. 1978) — французско-израильская актриса.
 Адлер, Саул (1895—1966) — израильский учёный-паразитолог, лауреат Премии Израиля.
 Адлер, Стелла (1901—1992) — актриса и театральный педагог.
 Адлер, Стивен:
 Адлер, Стив (род. 1956) — государственный и политический деятель Соединённых Штатов Америки, занимает должность мэра Остина с 6 января 2015 года.
 Адлер, Стивен (род.1965) — американский музыкант, бывший барабанщик рок-группы Guns N' Roses.
 Адлер, Стивен (род. 1939) — американский физик-теоретик, профессор Института перспективных исследований в Принстоне.

Ф

Х 
  (1910—1988) — британский немецкоязычный писатель и поэт, узник нацистских концлагерей.

Э 
 Адлер, Эллисон (род. 1967) — американский сценарист и кинопродюсер.
 Адлер, Эмануэль (1873—?) — австрийский юрист и педагог.
 Адлер, Эмма (1858—1935) — австрийская писательница, политик.

Ю 
 Адлер, Юлиус (1894—1945) — немецкий политик, член Коммунистической партии Германии, депутат Рейхстага в 1928—1933 годах.
 Адлер, Юлий Окс (1892—1955) — американский издатель, журналист и военачальник, генерал-майор армии.
 Адлер, Юлия Ребекка (род. 1978) — немецкая альтистка.

Я 
 Адлер, Яков (1855—1926) — американский еврейский актёр, родоначальник театральной династии Адлеров.
 Адлер, Янкель (1895—1949) — польско-еврейский художник, график и дизайнер, поэт.

Корабли 
 «Адлер» — шнява Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны.
 «Адлер» — парусный транспорт Черноморского флота Российской империи.
 «Адлер» — миноносец Черноморского флота.

Вымышленные персонажи 
 Грейс Адлер — вымышленный персонаж, главная героиня американского ситкома «Уилл и Грейс» в исполнении актрисы Дебры Мессинг.
 Ирэн Адлер — персонаж произведений о Шерлоке Холмсе.
 Мистер Адлер — персонаж анимационного сериала «Южный Парк».
 Рэйф Адлер — главный антагонист игры Uncharted 4:Thif’s End.
 Рассел Адлер — один из главных персонажей игры Call of Duty: Black Ops Cold War.

Другое 
 Адлер — племенной форелеводческий завод.
 Адлер-Арена — спортивное сооружение, построенное к Зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
 Adler — германская компания, производившая офисную технику, автомобили и мотоциклы.
 Планетарий Адлера — планетарий и астрономический музей в Чикаго, построенный на средства филантропа Макса Адлера.
 Адлер — Красная Поляна — совмещённая скоростная автомобильная и железная дорога федерального значения, соединяющая Адлер и курорты Красной Поляны.
 Adler (сыр)  — сорт плавленого сыра.
 Adler-32 — хеш-функция, разработанная Марком Адлером.
 Адлер Мангейм — германский хоккейный клуб.
 Сочи — Адлер — современная автодорога, пролегающая по Хостинскому и Адлерскому районам города Сочи (Краснодарский край, Россия)

См. также

Примечания